Ellsworth puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Ellsworth, un municipio ubicado en el estado de Arkansas.
 Ellsworth, una villa en el estado de Illinois.
 Dos municipios en el estado de Iowa:
 Ellsworth, en el condado de Emmet. 
 Ellsworth, en el condado de Hamilton.
 Ellsworth, una ciudad en el estado anterior.
 En el estado de Kansas a:
 Ellsworth, un condado.
 Ellsworth, un municipio.
 Ellsworth, una ciudad.
 Ellsworth, una ciudad en el estado de Maine.
 Ellsworth, un municipio en el estado de Míchigan.
 Ellsworth, una villa en el estado anterior.
 Ellsworth, un municipio en el estado de Minnesota.
 Ellsworth, una ciudad en el estado anterior.
 Ellsworth, un municipio en el estado de Nebraska.
 Ellsworth, un pueblo en el estado de Nuevo Hampshire.
 Ellsworth, un municipio en el estado de Ohio.
 Ellsworth, un distrito municipal en el estado de Pensilvania.
 Ellsworth, un pueblo en el estado de Wisconsin.
 Ellsworth, una villa en el estado anterior.